Nellia är ett släkte av mossdjur. Nellia ingår i familjen Quadricellariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Nellia